Проклятие монахини:
 Проклятие монахини () — американский фильм ужасов 2018 года режиссёра Корина Харди.
 Проклятье монахини () — американский фильм ужасов 2018 года режиссёра Аарона Миртеса.